Лали — ударный музыкальный инструмент.
 Лали — город в Иране, в провинции Хузестан.
 Лали — шахрестан в остане Хузестан.
 Лали — женское имя.

См. также 
 Лалли (значения)